Колон может означать:

Исторические значения 
 Колон — древнегреческий дем, находившийся в километре к северо-западу от Афин, (см. «Эдип в Колоне» Софокла), ныне район Афин.
 Колон () — сословие полузависимых крестьян в Римской империи периода упадка.
 Колон — в античной и средневековой риторике ритмическая и формальная единица прозаического или стихотворного текста, а также музыкальная фраза.

Носители фамилии 
 Колон, Алекс (род. 1986) — эквадорский футболист.
 Колон, Бартоло (род. 1973) — доминиканский бейсболист.
 Колон, Вилли (род. 1950) — американский музыкант пуэрто-риканского происхождения.
 Колон, Диего (1474 или 1480—1526) — старший сын Христофора Колумба, 4-й вице-король Новой Испании.
 Колон, Катрин (1892—1965) — швейцарская писательница (на французском языке).
 Колон, Карлито (род. 1979) — пуэрто-риканский рестлер.
 Колон, Кристобаль — испанский вариант написания имени Христофора Колумба.
  (род. 1958) — кубинская метательница копья, чемпион Олимпийских игр 1980 года.
 Колон, Орландо (род. 1982) — пуэрто-риканский рестлер.
 Колон, Рамон (1916—1999) — испанский футболист; тренер.
 Колон, Фернандо (1488—1539) — младший сын и биограф Христофора Колумба.
 Колон, Хильдер (род. 1989) — гондурасский футболист.
 Колон, Эдди (род. 1982) — пуэрто-риканский рестлер.

Административные единицы

Аргентина 
 Колон — департамент в провинции Кордова.
 Колон — департамент в провинции Энтре-Риос.
  — муниципалитет в провинции Буэнос-Айрес.

Гондурас 
 Колон — департамент.

Мексика 
  — муниципалитет в штате Керетаро.

Панама 
 Колон — провинция.

Населённые пункты

Аргентина 
 Колон — город в провинции Буэнос-Айрес.
 Колон — город в провинции Энтре-Риос.

Куба 
  — город и муниципалитет в провинции Матансас.

Мексика 
  — город в штате Керетаро.

Панама 
 Колон — город, административный центр провинции Колон.

Россия 
 Колон — деревня в Дзержинском районе Красноярского края.

США 
 Колон — город в штате Миннесота.

Чад 
 Колон — город и супрефектура.

Географические объекты 
 Колон — остров в архипелаге Бокас-дель-Торо в Панаме.
 Колон — река в Красноярском крае России, приток Усолки.

Денежные единицы 
 Коста-риканский колон — денежная единица Коста-Рики.
 Сальвадорский колон — денежная единица Сальвадора.

Спортивные клубы 
 «Колон» — аргентинский футбольный клуб из Санта-Фе.
 «Колон» — уругвайский футбольный клуб из Монтевидео.

Театры 
 «Колон» («Театр Колумба») — оперный театр в Буэнос-Айресе, Аргентина.
 «Колон» («Театр Колумба») — театр в Боготе, Колумбия.

Прочее 
 Колон — кладбище в Гаване, Куба, основанное в 1876 году.
 Колон — знак препинания в греческом языке.
 Колон (лат. colon) — ободочная кишка человека.

См. также 
 
 Колонн, Эдуар (1838—1910) — французский дирижёр и скрипач.
 Кристобаль-Колон — пик в горном массиве Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, высочайшая точка Колумбии.